voormalige Franse gemeente
Saint-Cyprien (Corrèze) 
Saint-Cyprien (Dordogne)
Saint-Cyprien (Loire) 
Saint-Cyprien (Lot) 
Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) 
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou, Aveyron 

Voormalig Frans kanton
 Kanton Saint-Cyprien

Zie ook
Cyprianus van Carthago, heilige
 Cyprien (doorverwijspagina)